Ceratocystidaceae är en familj av svampar. Ceratocystidaceae ingår i ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratocystidaceae